Fegatello –  una ricetta a base di fegato di maiale
Fegatello – negli scacchi, una variante della Difesa dei due cavalli
Fistulina hepatica – un fungo noto anche come Lingua di bue
Fegatello - nel cinema, breve spezzone che serve a raccordare due scene